Peskin peut faire référence à : 
 Michael Peskin (né en 1951), physicien théorique américain.
 Charles Peskin (né en 1946), mathématicien américain.

Voir aussi